Der Begriff Deutsches Stadion bezeichnet

 Deutsches Stadion (Berlin): ein 1913 gebautes und 1934 abgerissenes Stadion
 Deutsches Stadion (Nürnberg): ein nie gebautes, von Albert Speer geplantes Monumentalstadion